Trebče je ime več naselij:

 Trebče, naselje v občini Bistrica ob Sotli
 Trebče (ital. Trebiciano), naselje nad Trstom